Christian Lara, réalisateur, scénariste et producteur français né en 1939 ;
 Christian Rolando Lara Anangono, footballeur équatorien né en 1980.